Со́рок сороко́в:

 Сорок сороков — фразеологизм, обозначающий:
 всю совокупность московских храмов;
 большое количество чего-либо;
 в прошлом — общемосковский торжественный крестный ход.

Другие значения:
 Сорок сороков — общественное движение в поддержку строительства православных храмов.
 Сорок сороков — фильм «Студии Аркадия Мамонтова», посвящённый программе строительства православных храмов в Москве.
 Сорок сороков — краткая иллюстрированная история всех московских храмов, составленная П. Г. Паламарчуком.
 Сорок сороков — рассказ М. А. Булгакова.
 Сорок сороков — православная выставка-ярмарка.
 Сорок сороков — музыкальный межприходской фестиваль.
 Сорок сороков — повесть Л.И. Гумилевского.

Примечания